L'équipe de Bulgarie de basket-ball représente la Fédération bulgare de basket-ball lors des compétitions internationales, notamment aux Jeux olympiques d'été et aux championnats du monde.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours en Championnat d'Europe 
Voici le parcours de l'équipe bulgare en Championnat d'Europe :

Joueurs célèbres et marquants 
 Ilia Evtimov
 Earl Rowland
 Dee Bost
 Atanas Golomeev
 Aleksandar Vezenkov

Entraîneurs successifs

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel

Basket-ball en Bulgarie
Bulgarie
Basket-ball